de ISO 4217-munteenheidcode voor de Hongaarse forint
 de IATA-luchthavencode voor de Terre Haute International Airport in Indiana (VS)
 Huf Haus, een Duits bedrijf dat geprefabriceerde huizen produceert
 HUF Worldwide, een skateboardteam en kledingmerk